tar – komputerowe programy do archiwizacji
 tar – perski instrument muzyczny
 tar – zwierzę z rodzaju Hemitragus w rodzinie krętorogich
 Tar – miejscowość na Węgrzech
 Tar – singel zespołu Visage z 1979 roku
 Tár (film)